

Persone
Francesco Gallarati Scotti – giurista italiano
Gian Giacomo Gallarati Scotti – politico italiano
Giovanni Filippo Gallarati Scotti – cardinale italiano
Tommaso Gallarati Scotti – scrittore e diplomatico italiano
Tommaso Gallarati Scotti, II principe di Molfetta – politico, giornalista e benefattore italiano

Altro
Gallarati Scotti (famiglia) – famiglia nobile
Palazzo Gallarati Scotti – palazzo di Cerano
Palazzo Gallarati Scotti – palazzo di Milano
Villa Gallarati Scotti – villa di Oreno, frazione di Vimercate